Илья Владимирович Шидловский (род. 9 декабря 1988, Ленинград, СССР) — российский актёр.

Начал актерскую карьеру в 2006 году, снявшись в эпизодическом моменте в сериале «Улица разбитых фонарей».

Большую популярность обрёл благодаря роли Максима Корнеева в сериале «Интерны».

Биография 
Учился в гимназии № 65 в Санкт-Петербурге. В детстве посвятил себя боксу, получил второй разряд. Также увлекался теннисом и футболом. После гимназии поступил на режиссерскую кафедру в Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения. В 2011 году отучился в Балтийском институте иностранных языков и международного сотрудничества. Кроме того, обучался в институте государственного управления, права и инновационных технологий на факультете политики и культуры.

Личная жизнь 
Встречался с девушкой из Москвы, но вскоре молодые люди расстались.

Фильмография 
2014-2016 — Интерны — Корнеев

2016 — Неуловимые-2. Джек-пот — Лазарь

2017 — Крылья империи — Болотов

2018 — Света с того света — Данила

2019 — Великолепная пятёрка — Олег

2020 — Я знаю твои секреты. Хамелеон — Радик Шульгин, программист

2022 - Чайки - Самойлов, следователь СК

Ссылки 
 https://www.vokrug.tv/person/show/ilya_shidlovskii/
Актёры XXI века
Актёры России
Выпускники Санкт-Петербургского университета кино и телевидения
Родившиеся в 1988 году
Актёры телевидения России